Pierre Vallet (ca.1575-1657), graveur français, brodeur des rois Henri IV et Louis XIII
 Pierre Vallet (né en 1935), photographe français

Voir aussi 
 Pierre Vallette (fl.1552-1561), chantre de l’Église de Genève
 Pierre Vallette-Viallard (1883-1968), homme politique français